Цей список є частиною списку лускокрилих Японії. Сюди віднесено види молей з надродин Choreutoidea, Schreckensteinioidea, Epermenioidea, Alucitoidea, Pterophoroidea, Immoidea, Hyblaeoidea, Copromorphoidea і Thyridoidea, що трапляються на території Японії.

Віялокрилки (Alucitidae) 
 Alucita flavofascia (Inoue, 1958)
 Alucita japonica (Matsumura, 1931)
 Alucita pusilla Hashimoto, 1984
 Alucita spilodesma (Meyrick, 1908)
 Alucita straminea Hashimoto, 1984

Carposinidae 
 Bondia quaestrix Meyrick, 1935
 Commatarcha palaeosema Meyrick, 1935
 Commatarcha vaga Diakonoff, 1989
 Alexotypa japonica (Walsingham, 1900)
 Peragrarchis syncolleta (Meyrick, 1928)
 Metacosmesis laxeuta (Meyrick, 1906)
 Carposina nipponensis Walsingham, 1900
 Carposina sasakii Matsumura, 1900
 Meridarchis excisa (Walsingham, 1900)
 Meridarchis japonica (Walsingham, 1900)
 Meridarchis jumboa Kawabe, 1980
 Meridarchis merga Diakonoff, 1989
 Heterogymna ochrogramma seriatopunctata Matsumura, 1931

Хореутиди (Choreutidae) 
 Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
 Choreutis achyrodes (Meyrick, 1912)
 Choreutis amethystodes (Meyrick, 1914)
 Choreutis atrosignata (Christoph, 1888)
 Choreutis basalis (Felder & Rogenhofer, 1875)
 Choreutis cunuligera (Diakonoff, 1978)
 Choreutis cyanogramma (Diakonoff & Arita, 1979)
 Choreutis diana (Hübner, [1822])
 Choreutis fulminea (Meyrick, 1912)
 Choreutis hyligenes (Butler, 1879)
 Choreutis japonica (Zeller, 1877)
 Choreutis minuta (Diakonoff & Arita, 1979)
 Choreutis ophiosema (Lower, 1896)
 Choreutis pariana (Clerck, [1764])
 Choreutis vinosa discolor (Diakonoff & Arita, 1979)
 Choreutis xanthogramma (Meyrick, 1912)
 Choreutis yakushimensis (Marumo, 1923)
 Prochoreutis alpina (Arita, 1976)
 Prochoreutis brunescens (Diakonoff, 1978)
 Prochoreutis delicata (Arita, 1976)
 Prochoreutis diakonoffi Arita, 1985
 Prochoreutis hadrogastra (Diakonoff, 1978)
 Prochoreutis kurokoi Arita, 1987
 Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794)
 Prochoreutis sehestediana (Fabricius, 1776)
 Prochoreutis solaris (Erschoff, 1877)
 Prochoreutis subdelicata Arita, 1987
 Prochoreutis ultimana (Krulikowsky, 1909)
 Tebenna bjerkandrella (Thunberg, 1784)
 Tebenna micalis (Mann, 1857)
 Tebenna submicalis Danilevsky, 1969
 Tebenna yamashitai Arita, 1987
 Saptha beryllitis (Meyrick, 1910)
 Saptha divitiosa Walker, 1864
 Litobrenthia japonica (Issiki, 1930)
 Brenthia formosensis Issiki, 1930
 Brenthia moriutii Arita, 1987
 Brenthia pileae Arita, 1971
 Brenthia yaeyamae Arita, 1971

Copromorphidae 
 Copromorpha kijimuna Nasu, Saito & Komai, 2004

Зонтичні молі (Epermeniidae) 
 Phaulernis chasanica Gaedike, 1993
 Phaulernis fulviguttella (Zeller, 1839)
 Phaulernis pulchra Gaedike, 1993
 Epermenia fuscomaculata Kuroko & Gaedike, 2006
 Epermenia ijimai Kuroko & Gaedike, 2006
 Epermenia muraseae Gaedike & Kuroko, 2000
 Epermenia pseudofuscomaculata Kuroko & Gaedike, 2006
 Epermenia shimekii Kuroko & Gaedike, 2006
 Epermenia sinjovi Gaedike, 1993
 Epermenia strictella (Wocke, 1867)
 Epermenia sugisimai Kuroko & Gaedike, 2006
 Epermenia thailandica Gaedike, 1987
 Epermenia uedai Kuroko & Gaedike, 2006

Hyblaeidae 
 Hyblaea constellata Guenée, 1852
 Hyblaea fortissima Butler, 1881
 Hyblaea puera (Cramer, 1777)

Immidae 
 Moca monocosma (Diakonoff & Arita, 1979)

Пальцекрилки (Pterophoridae) 

 Agdistopis sinhala (T. B. Fletcher, 1909)
 Agdistis takamukui Nohira, 1919
 Ochyrotica yanoi Arenberger, 1988
 Deuterocopus albipunctatus T. B. Fletcher, 1910
 Deuterocopus socotranus Rebel, 1907
 Tetraschalis mikado (Hori, 1933)
 Platyptilia ainonis Matsumura, 1931
 Platyptilia cretalis (Meyrick, 1908)
 Platyptilia farfarella (Zeller, 1867)
 Platyptilia ignifera Meyrick, 1908
 Platyptilia isodactyla (Zeller, 1852)
 Platyptilia montana Yano, 1963
 Platyptilia nemoralis (Zeller, 1841)
 Platyptilia profunda Yano, 1963
 Bipunctiphorus dissipata (Yano, 1963)
 Gillmeria melanoschista (T. B. Fletcher, 1940)
 Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811)
 Gillmeria scutata (Yano, 1961)
 Stenoptilodes taprobanes (Felder & Rogenhofer, 1875)
 Asiaephorus longicucullus Gielis, 2000
 Stenoptilia admiranda Yano, 1963
 Stenoptilia albilimbata Yano, 1963
 Stenoptilia nolckeni (Tengström, 1870)
 Stenoptilia pinarodactyla (Erschoff, 1877)
 Stenoptilia saigusai Yano, 1963
 Stenoptilia zophodactyla (Duponchel, 1840)
 Xyroptila oenophanes Meyrick, 1908
 Nippoptilia issikii Yano, 1961
 Nippoptilia minor Hori, 1933
 Nippoptilia vitis (Sasaki, 1913)
 Paraplatyptilia optata (Yano, 1963)
 Amblyptilia japonica (Yano, 1963)
 Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811)
 Cnaemidophorus rhododactylus ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Exelastis pumilio (Zeller, 1873)
 Fuscoptilia emarginata (Snellen, 1884)
 Tomotilus saitoi Yano, 1961
 Procapperia pelecyntes (Meyrick, 1908)
 Capperia jozana Matsumura, 1931
 Oxyptilus chrysodactylus ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Stenodacma pyrrhodes (Meyrick, 1889)
 Buckleria paludum (Zeller, 1841)
 Stangeia xerodes (Meyrick, 1886)
 Sphenarches anisodactylus (Walker, 1864)
 Pselnophorus japonicus Marumo, 1923
 Pselnophorus vilis (Butler, 1881)
 Hellinsia albidactylus (Yano, 1963)
 Hellinsia didactylites (Ström, 1783)
 Hellinsia distinctus (Herrich-Schäffer, 1855)
 Hellinsia gypsotes (Meyrick, 1937)
 Hellinsia ishiyamanus (Matsumura, 1931)
 Hellinsia kuwayamai (Matsumura, 1931)
 Hellinsia lacteolus (Yano, 1963)
 Hellinsia lienigianus (Zeller, 1852)
 Hellinsia nigridactylus (Yano, 1961)
 Hellinsia osteodactylus (Zeller, 1841)
 Hellinsia tephradactylus (Hübner, [1813])
 Oidaematophorus iwatensis (Matsumura, 1931)
 Oidaematophorus lithodactylus (Treitschke, 1833)
 Emmelina argoteles (Meyrick, 1922)
 Adaina microdactyla (Hübner, [1813])
 Pterophorus albidus (Zeller, 1852)
 Pterophorus chionadelpha (Meyrick, 1930)

Schreckensteiniidae 
 Schreckensteinia festaliella (Hübner, [1819])

Вікончасті метелики (Thyrididae) 
 Striglina cancellata (Christoph, 1881)
 Striglina oceanica Inoue, 1982
 Striglina paravenia Inoue, 1982
 Striglina suzukii Matsumura, 1921
 Striglina venia Whalley, 1976
 Canaea ryukyuensis Inoue, 1965
 Banisia myrsusalis elaralis (Walker, 1859)
 Banisia owadai Inoue, 1976
 Banisia whalleyi Inoue, 1998
 Thyris usitata Butler, 1879
 Rhodoneura erecta (Leech, 1889)
 Rhodoneura hyphaema (West, 1932)
 Rhodoneura pallida (Butler, 1879)
 Rhodoneura sugitanii Matsumura, 1921
 Rhodoneura vittula Guenée, 1877
 Pharambara splendida Butler, 1887
 Hypolamprus ypsilon (Warren, 1899)
 Microbelia canidentalis (Swinhoe, 1906)
 Microbelia intimalis (Moore, 1888)
 Calindoea polygraphalis (Walker, [1866])
 Addaea polyphoralis (Walker, 1866)
 Picrostomastis marginepunctalis (Leech, 1889)
 Pyrinioides aurea Butler, 1881
 Pyrinioides sinuosa (Warren, 1896)
 Herdonia margarita Inoue, 1976

молі
Фауна Японії
Японії